Anguillomyces är ett släkte av svampar. Anguillomyces ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Anguillomyces